Rübehorst steht für:
 Rübehorst (Gnarrenburg), Ortsteil der Gemeinde Gnarrenburg, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Rübehorst (Großderschau), Ortsteil der Gemeinde Großderschau, Landkreis Havelland, Brandenburg